Города Сомали — список наиболее крупных населённых пунктов Сомали. В Сомали идёт гражданская война, в связи с чем есть только приблизительные данные о населении городов. Остальные города находятся на территории контролируемой различными вооружёнными формированиями и все данные о их населении являются оценочными.

Список городов Сомали

Примечания

Литература

Ссылки 

 
Сомали
Списки:Сомали